Список сезонів ФК «Чорноморець» (Бургас) — список сезонів футбольного клубу «Чорноморець» з міста Бургас.
 Список сезонів ФК «Чорноморець» (Одеса) — список сезонів футбольного клубу «Чорноморець» з міста Одеса.
 Список сезонів ФК «Чорноморець» (Новоросійськ) — список сезонів футбольного клубу «Чорноморець» з міста Новоросійськ.